Maxwell Bay kan avse:

 Maxwell Bay, Antarktis, en vik i Antarktis
 Maxwell Bay, Nunavut, en vik i Kanada